Ordre chronologique.
 Eustache Marcadé (?-1440), est l'auteur présumé de l'un des premiers mystères français.
 Victor-Napoléon Marcadé (1810-1854), juriste.
 Albert Marcadé (1866-1951) prêtre également collectionneur de manuscrits.
 Joseph Marcadé (1894-1959), évêque de Laval.
 Valentine Marcadé (1910-1994) traductrice et historienne, spécialiste de l'avant-garde russe.
 Jean Marcadé (1920-2012), historien helléniste.
 Jean-Claude Marcadé (1937-), historien d'art spécialiste des avant-gardes russes.
 Bernard Marcadé (1948-), critique d’art et organisateur d’exposition indépendant.
 Caroline Marcadé (?-), danseuse, chorégraphe et metteur en scène.